Boto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Boto, Jatiroto, by, 
 Boto, Semarang, by, 
 Boto, Probolinggo, by, 
 Boto, Tuban, by, 
 Boto, Klaten, by, 
 Boto, Baturetno, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar